Verrua Po  – comune italiano in provincia di Pavia.
Verrua Savoia  – comune italiano nella città metropolitana di Torino.